Норобово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Спасского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Рабоче-Крестьянский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 65,6 км, до центра муниципального образования Непотягово по прямой — 30 км. Ближайшие населённые пункты — Круглица, Починок, Ильинское, Круголка, Епифанка, Доводчиково.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района